Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2007 byl 16. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata 14. dubna 2007 a poslední kolo se odehrálo 10. listopadu 2007. Svůj jubilejní desátý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Složení ligy v ročníku 2007

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2007
Fotbal v Evropě v roce 2007
Sport v Arménii v roce 2007